

Biografia
Figlio di Hedwig di Nordgau e Sigfrido di Lussemburgo, succedette ad Adalberone I (929–964) come vescovo di Metz, restandolo fino alla sua morte, e fondò l'abbazia di St Vincent in quella città.

Incoronò Carlo di Lorena come re di Francia a Laon nel 978. Carlo però non fu capace di ottenere, in seguito, il riconoscimento del titolo anche se sostenuto da Ottone II di Sassonia (un sassone come Dietrich e suo parente). Bruno I di Colonia fu un altro suo cugino e amico.

Sigebert di Gembloux e Alberto di Metz scrissero sue biografie.

Note

Altri progetti 

Vescovi di Metz